John Grieg kan syfta på:

* John Grieg (1772–1844), norsk köpman och konsul
 John Grieg (1840–1901), norsk cellist
 John Grieg (1856–1882), norsk teaterregissör
 John Grieg (1856–1905), norsk förläggare